Johann Zigra ist der Name folgender Personen:

* Johann Gotthard Zigra (1773–1843), deutscher Apotheker und Archivar
 Johann Hermann Zigra (1775–1857), deutscher Botaniker und Gartenbauunternehmer